Издательско-полиграфический комплекс «Парето-принт» / ООО «ИПК Парето-принт» — книжный издательско-полиграфический комплекс, расположенный в Тверской области. Считается одним из самых высокотехнологичных и экологически безопасных полиграфических предприятий, построенных в России за последние 20 лет.

О компании 
Была построена и введена в эксплуатацию в августе 2009 года, её основная продукция — цветные книги и брошюры, годовой объем выпуска которых составляет около 8 % российского книжного рынка. Среди партнеров компании такие издательства, как
«BBPG», «Азбука-Аттикус», «Аврора», «Альпина Паблишер», «Амфора», «АСТ», «Белый город», «БММ», «Весь», «Вокруг света», «Вече», «Пан пресс», «Росмэн», «Слово», «Эгмонт-Россия», «Эксмо» и др.

Леонид Парфёнов, российский журналист, телеведущий, автор популярных проектов «Намедни» и «Российская империя»:

История создания 
Автором идеи создания полиграфического комплекса выступил российский финансист и предприниматель Александр Мамут. Возглавил и реализовал проект с нуля Павел Арсеньев, нынешний генеральный директор «Парето-Принт». Перед разработчиками проекта стояла задача — построить в центральной части России современный издательско-полиграфический комплекс, способный выпускать книжную продукцию на уровне лучших европейских типографий. Этот проект, по замыслу его идеологов, позволит российским издательствам вернуть заказы из Европы на внутренний рынок.

 2007 год — основана компания ЗАО "Полиграфический комплекс «Парето-Принт» для проектирования, строительства, запуска и последующей эксплуатации одноименной типографии.
  2008 год (июль) — МДМ-банк предоставил компании кредит для строительства типографии и закупки технологического оборудования. В общей сложности инвестиции в строительство и оснащение типографии составили 2,8 млрд рублей.
 2009 год (август) — запущен производственный процесс — печать цветных книг и брошюр. В одной из публикаций газеты «Коммерсантъ» типография «Парето-Принт» названа самым масштабным проектом в отечественной книжной полиграфии с начала 1990-х годов.
 2010 год — Ассоциация менеджеров России и Тверской деловой клуб отметили генерального директора компании как человека, внесшего весомый вклад в развитие экономики Тверского региона — Павел Арсеньев был награждён премией «Бизнес-лидер Тверской области-2010».

Интеграция в региональную экономику 

Соглашение о сотрудничестве между администрацией Тверской области и компанией "Издательско-полиграфический комплекс «Парето-принт» было подписано в июне 2008 года. Новое производство обеспечило Тверской области порядка 500 новых рабочих мест, что помогло частично решить проблему оттока квалифицированных кадров из данного региона в Москву. После выхода предприятия на проектную мощность налоговые поступления в консолидированный бюджет Тверской области составят около 180 млн рублей ежегодно.

Техническое оснащение и производительность 

Практически с самого начала в проекте участвуют партнеры компании «Парето-Принт» из числа ведущих европейских производителей полиграфического оборудования. Типография оснащена машинами листовой печати Manroland, фальцевальными аппаратами МВО, переплетным оборудованием Muller-Martini, CtP Кодак, рулонными печатными машинами Рыбинского завода (компания Литэкс), ниткошвейными линиями Meccanotecnica, системами удаления бумажных отходов Hunkeier. В июле 2009 года было запущено пять листовых печатных машин: три Roland 904, Roland 705LV, Roland 702 и две машины ролевой печати 1+1 или 2+2 — Книга-70 и Книга-84. Оборудование ПК позволяет выпускать книги разных форматов, включая книги в твердом переплете и бесшвейном скреплении, а также брошюры с разнообразной отделкой блока и переплетной крышки, книги альбомного и нестандартного форматов.

Сергей Пархоменко, издатель, журналист, политический обозреватель:

Майя Пешкова, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» (эфир программы «Книжное казино»):

Любопытные факты 
 2009 г. — типография «Парето-Принт» представила самую большую книгу на XXII Московской международной книжной выставке-ярмарке более чем среди 180 тысяч изданий.
 2010 г. — фотоальбом Джеймса Хилла «День победы», отпечатанный в типографии «Парето-Принт», получил статуэтку «Идущий с книгой» на ежегодном национальном конкурсе «Книга года» (в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки). Фотоальбом признан лучшим изданием в номинации «Поклонимся великим тем годам».

Примечания 

Компании Твери
Типографии России